Кебер () — прізвище німецького походження.
 Пауль Кебер (1869 —1919) — німецький вчений-дендролог, засновник Кенігсберзького садівництва (1904).
 Рафаель фон Кебер (1848 -1923) — німецький філософ, музикант.
 Себастьян Кебер (1979) — німецький боксер, призер Олімпійських ігор.

Німецькі прізвища